Existuje více nositelů příjmení Ruutu:

 Jarkko Ruutu (* 1975) – finský lední hokejista
 Mikko Ruutu (* 1978) – finský lední hokejista
 Tuomo Ruutu (* 1983) – finský lední hokejista

podobné příjmení

 Christian Ruuttu (* 1964) – finský lední hokejista

Externí odkazy